Мухинская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Сибирского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Сибирский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 45 км, до центра муниципального образования Елисеевской — 14 км. Ближайшие населённые пункты — Анциферовская, Секушинская, Кузнецовская.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района